Автобус на півострів () — незвичайна японська містична драма-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Юкі Урушібара», про майже безлюдний півострів у Японії, зі скель котрого часто покінчуюють з життям самогубці, що виходять на кінцевій зупинці рейсового автобусу. Ця манга, і про самотній старий магазин, що лежить прямо між шляхом життя (автобусом) та смерті (скелями)...

Сюжет 
На далекому безлюдному півострові стоїть самотній старий магазин, який примикає прямо до автобусної зупинки, де паркуються автобуси - це остання, кінцева зупинка. Раніше магазин працював, попри збитковість, але тепер закрився... Оскільки бабуся, що тут жила - померла. Тепер сюди приїхала з сином онучка колишньої власниці, щоб навести лад і вирішити, що ж далі робити з нерентабельним магазином, адже він знаходиться в тому місці, куди багато приходять, щоб померти... І це місце, те, що вони бачать востаннє, те, де вони можуть купити щось перед своєю смертю.

Див. також 
 Mushishi
 Suiiki
 The Labyrinth Cat
 Сьонен

Посилання 
 Манґа на сайті «readmanga.me»
 Манґа на сайті «world-art»
 Манґа на сайті «mangachan»

Містичні аніме та манґа
Драматичні аніме та манґа
Юкі Урушібара